Södra station kan avse:

Järnvägsstationer och andra platser 
 Falköpings Södra – en järnvägsstation i Falköping öppnad 1876
 Gävle södra station – en station i Gävle söder om Gavleån
 Lunds södra – en före detta järnvägsstation i Lund
 Stockholms södra – en överbyggd järnvägsstation på Västra stambanan i stadsdelen Södermalm i centrala Stockholm
 Södra stationsområdet – ett informellt namn (ursprungligen ett projektnamn) på ett bostadsområde på Södermalm i Stockholms innerstad 
 Örebro södra – en järnvägsstation i Örebro

Musikgrupper 
 Södra Station (musikgrupp) – en musikgrupp (trio) och Ted Gärdestadstipendiat.